Думлер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Думлер, Александр Филиппович (род. 15 июня 1955; Караганда, Казахская ССР) — казахстанский общественный деятель.
 Думлер, Леопольд Фёдорович (род. 20 июля 1919; Маркс, Саратовская область, Россия) — советский ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор.